__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Die Saison 2018/19 der 3. Liga war die neunte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.

Modus 
Die 3. Liga besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger spielen anschließend in einem Relegationsturnier die drei Aufsteiger in die Zweite Bundesliga aus. Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB sowie den Durchführungsbestimmungen verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2017/18
(N) Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Ost- in die Nordstaffel

Staffel Ost 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2017/18
(N) Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Süd- in die Oststaffel

Staffel West 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2017/18
(N) Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
(*) Die Vereine wechselten vor der Saison aus der Ost- in die Weststaffel

Staffel Süd 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2017/18
(N) Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)

Relegation 
Die vier Erstplatzierten der einzelnen Staffeln qualifizieren sich für die Relegation zur 2. Handball-Bundesliga. In der 1. Runde werden in jeweils einem Spiel der 1. und 2. Aufsteiger erspielt. In der folgenden zweiten Runde treffen die jeweiligen Verlierer der 1. Runde aufeinander um den 3. Aufsteiger zu ermitteln.

1. Runde Aufstiegsrelegation 

|-
|colspan="5"| 
|}

|-
|colspan="5"| 
|}

2. Runde Aufstiegsrelegation 

|-
|colspan="5"| 
|}

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2018/19